

Persone
 Adelina Vaccaro – cestista italiana
 Andrea Vaccaro – pittore barocco italiano
 Andrea Vaccaro, propr. Pier Andrea Vaccaro – artista e pittore italiano
 Brenda Vaccaro – attrice statunitense
 Domenico Antonio Vaccaro – pittore, scultore e architetto italiano
 Francesco Vaccaro (n. 1968) – artista italiano
 Francesco Vaccaro (1636 circa – 1687 circa) – pittore italiano
 Francesco Vaccaro (1808-1882) – pittore italiano 
 Giorgio Vaccaro – politico e dirigente sportivo italiano
 Giulio Vaccaro – arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Vaccaro – architetto italiano
 Giuseppe Vaccaro – generale italiano
 Giuseppe Vaccaro – matematico italiano
 Giuseppe Vaccaro (1793-1866) – pittore, scultore e restauratore italiano 
 Guglielmo Vaccaro, politico italiano
 Kenny Vaccaro – giocatore di football americano statunitense
 Lorenzo Vaccaro – scultore, architetto e pittore italiano
 Luis Vaccaro – calciatore argentino
 Michelangelo Vaccaro – politico e giurista italiano
 Michele Vaccaro – generale italiano
 Nicola Vaccaro – pittore italiano del periodo tardobarocco
 Nicola Vaccaro – politico e avvocato italiano
 Owen Vaccaro – attore statunitense
 Salvo Vaccaro – docente e filosofo italiano
 Sergio Vaccaro – politico italiano

Cognome composto
 Hedi Vaccaro Frehner – attivista svizzera naturalizzata italiana
 Alessandra Melucco Vaccaro – storica e archeologa italiana
 Fratelli Vaccaro Notte – coppia di fratelli mafiosi italiani

Altro
 Cima Vaccaro o Monte Vaccaro – montagna delle Prealpi Bergamasche
 Vaccaro Splendente (Molothrus bonariensis) – uccello passeriforme della famiglia degli Itteridi